Barruelo hace referencia a:
 Barruelo de Villadiego, localidad del municipio de Villadiego, provincia de Burgos;
 Barruelo (Villarcayo), localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, provincia de Burgos;
 Barruelo de Santullán, municipio de la provincia de Palencia;
 Mentera Barruelo, localidad del municipio de Ruesga, Cantabria;
 Barruelo (Valdeprado del Río), localidad del municipio de Valdeprado del Río, Cantabria;
 Barruelo del Valle, municipio de la provincia de Valladolid.